O Sportclub Cambuur ou  SC Cambuur-Leeuwarden, SC Cambuur ou simplesmente Cambuur é um clube holandês de futebol, da cidade de Leeuwarden, província de Frísia. Foi fundado em 19 de junho de 1964 e joga a Eredivisie, manda seus jogos no Estádio Cambuur.

Ligações externas 
 Site oficial (em neerlandês)

Cambuur
Cambuur
Fundações nos Países Baixos em 1964